Височан — українське прізвище.

 Височан Гнат — один з ватажків селянського руху в Галичині у 20—30-х pp. XVII століття.
 Височан Семен Гнатович (? — 1666) — український військовий діяч, син Гната Височана.

Українські прізвища